Chain of Fools steht für:

 Chain of Fools (2000), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2000